Peña se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alejandrina Bárcenas Peña
 Carlos Peña
 Jorge E. Peña
 Carol Peña Hernández